Das ASB Classic 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 1. bis 7. Januar 2018 – parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane – statt.

Titelverteidigerinnen waren Lauren Davis im Einzel und die Paarung Kiki Bertens/Johanna Larsson im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ASB Classic 2018 fand vom 30. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Auckland